Myopsina è un sottordine comprendente due famiglie di calamari. Alcuni tassonomi lo hanno elevato al rango di ordine vero e proprio; in tal caso, si parla di Myopsida.

Collegamenti esterni 
 

Coleoidea